В парному розряді жіночого тенісного турніру Palm Beach Cup marzo 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Джоанн Расселл і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Аррая і Габріела Сабатіні 1–6, 6–1, 7–6.

Сіяні пари 

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Енн Мінтер /  Елізабет Мінтер (чвертьфінал)

 Петра Деліс /  Міма Яушовец (1-ше коло)
 Джоанн Расселл /  Енн Сміт (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Palm Beach Cup